Блас Пиньяр Лопес (; 22 ноября 1918, Толедо — 28 января 2014, Мадрид) — испанский ультраправый политик, юрист, журналист и издатель. Участник гражданской войны на стороне Франсиско Франко. Видный идеолог франкистского режима. После 1975 — один из лидеров ультраправой оппозиции. Основатель и лидер неофашистской партии Новая сила. Почётный председатель правокатолической Испанской альтернативы. Основатель и бессменный руководитель издательства Fuerza Nueva («Новая сила»). Характеризуется в Испании как «икона ультраправых».

В юности в Алькасаре 
Родился в семье офицера. Детство провёл в Картахене, затем вернулся в Толедо. С юности придерживался крайне правых националистических и традиционалистских взглядов, отличался ревностным католицизмом.

Во время гражданской войне отец Пиньяра воевал на стороне Франсиско Франко, участвовал в обороне Алькасара. Блас Пиньяр побывал в плену у республиканцев. На всю жизнь он проникся идеями франкизма, антикоммунистического «крестового похода» и беззаветной преданностью каудильо.

Идеолог государства Франко 
После войны получил юридическое образование и степень доктора права. Работал нотариусом в разных городах страны. Был активистом франкистских католических организаций, в частности, «Ассоциации католических пропагандистов». Состоял в Испанской фаланге. Сыграл заметную роль в формировании и развитии идеологического и агитационного аппарата франкистского государства.

В 1957—1962 — генеральный директор Института испанской культуры. Активно пропагандировал франкистские идеи в испаноязычных странах Латинской Америки и на Филиппинах, организовывал благотворительную деятельность. Во внешнеполитической сфере отличался жёстким антисоветизмом, но при этом резко критиковал США за либерализм и «лицемерную» защиту прав человека.

Либеральное государство морально развращает и разрушает истинную свободу. Марксистское государство с его тоталитарным идолопоклонством, не только подавляет все свободы, но и ввергает людей в нищету коллективизированной экономикой.

Блас Пиньяр

В 1966 Блас Пиньяр основал издательство Fuerza Nueva («Новая сила»), быстро превратившееся в важный инструмент франкистской пропаганды и политики. Впоследствии на базе издательства и одноимённого журнала было создано несколько политических структур неофранкистского и неофашистского характера.

Ультраправый оппозиционер 
20 ноября 1975 скончался Франсиско Франко. Вскоре в Испании начались политические реформы демократической направленности. Блас Пиньяр был категорическим противником преобразований, одной из ключевых фигур группы твёрдых франкистов, получившей название Búnker («Бункер»).

Не успел ещё остыть Франко, а всякая сволочь, всякие социалистические группки уже стали собираться открыто!.. Министр, отвечающий за внешнюю политику, берет на себя смелость говорить, что коммунисты являются такими же испанцами, как и все мы! Все это свидетельствует, что враги христианской цивилизации пытаются разрушить то, что сорок лет создавал наш незабвенный каудильо. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы объединяться и действовать!.. Фрага считает нашими врагами одних анархистов? А как же быть с марксистами и прочими либералами, которые выступают против великих идей Франко?!. Мы не собираемся делить врагов и оппозицию. Для нас это синонимы. Если правительство поднимет руку на «Движение», созданное Франко 18 июля 1936 года, когда мы начали наш очистительный крестовый поход против коммунизма, мы организуем свою партию, и мы станем на защиту наших основополагающих идей. Мы не остановимся ни перед чем, ради того, чтобы отстоять идеи Франко.

Блас Пиньяр

Уже первое послефранкистское правительство Карлоса Ариаса Наварро, идеологически близкого к «Бункеру», приступило к осторожному демонтажу государственных структур франкизма. Блас Пиньяр обвинял премьера в предательстве, призывал к массовым публичным казням (в средневековых традициях — на костре или с помощью удушающего ошейника «гарроты»). Он также требовал объявления войны США — как рассаднику идей демократии. За это он был уволен из министерства культуры, где занимал должность идеологического функционера.

На базе издательства Fuerza Nueva была создана ортодоксально-франкистская партия Новая сила. Была развёрнута активная пропагандистская кампания, проведён ряд уличных акций праворадикального характера. «Новой силе» приписывалась причастность к актам политического насилия, включая резонансное убийство левых активистов на мадридской улице Аточа 24 января 1977. Однако лично и непосредственно Бласу Пиньяру такого рода обвинения официально не предъявлялись.

На июньских парламентских выборах выборах 1977 партия Бласа Пиньяра создала Национальный альянс 18 июля, в который также вошли фалангисты, традиционалисты и конфедерация ветеранов гражданской войны. Эта коалиция, однако, потерпела сокрушительное поражение, не получив ни одного мандата.

Блас Пиньяр был избран в парламент на следующих выборах 1979. Будучи депутатом, занимал жёсткую крайне правую позицию, особенно в вопросах самоуправления автономий (настаивал на унитаризме и строжайшем соблюдении принципа территориальной целостности). На выборах 1982 он не смог добиться переизбрания. Этому способствовало неучастие «Новой силы» в путче подполковника Техеро 23 февраля 1981. Электорат Пиньяра — радикальные франкисты — поддержали на выборах Техеро с его партией Испанская солидарность (которая, впрочем, тоже не прошла в парламент). После этого поражения Пиньяр распустил «Новую силу».

Международные связи 
Блас Пиньяр и его партия активно сотрудничали с праворадикалами западноевропейских стран, прежде всего романоязычных — Франции, Италии, Португалии, Бельгии. На первых выборах в Европарламент 1979 «Новая сила» выступала в блоке с французской Партией новых сил, одноимённой бельгийской партией и Итальянским социальным движением.Однако блок Европравые тогда не добился успеха.

Отмечались контакты партии Пиньяра и с радикальными неофашистами — «ультраправым интернационалом» Стефано Делле Кьяйе. В начале 1980-х Блас Пиньяр поддерживал жёсткий курс Рональда Рейгана.

1980 год откроет эру всеобщей гражданской войны.

Блас Пиньяр

«Франкизм жив!» 
Демократическое развитие Испании маргинализировало экстремистские силы как левого, так и правого толка. Блас Пиньяр вынужден был несколько приглушить откровенно профашистские мотивы в своей идеологии, отказаться от силовых методов уличной борьбы. В 1985 под его руководством была создана новая правая партия Национальный фронт, сходная по модели с французской партией Жан-Мари Ле Пена и Итальянским социальным движением. Национальный фронт создал систему аффилированных структур, добился некоторых успехов на местных выборах. Однако провести депутатов в испанский и Европейский парламенты не удалось. В 1993 партия была распущена из-за финансовых проблем.

В то же время Блас Пиньяр сохранял свою издательскую структуру. Он продолжал выступать с политическими заявлениями, регулярно проводил публичные мероприятия. Ежегодно отмечались даты 18 июля (начало гражданской войны — «крестового похода» в 1936) и 20 ноября (расстрел Хосе Антонио Примо де Риверы в 1936 и кончина Франсиско Франко в 1975).

21 мая 2006 87-летний Блас Пиньяр торжественно отметил 40-ю годовщину создания Fuerza Nueva. Мероприятие проходило в мадридском Дворце конгрессов.

В конце 1990-х и начале 2000-х Блас Пиньяр участвовал в политических проектах создания неофалангистских партий. C 2003 был почётным председателем правокатолической партии Испанская альтернатива (AES), которую возглавил муж его дочери Рафаэль Лопес-Диегес.

Испанцы! Мы собрались чтобы почтить память великого вождя Франко, который отдал свою жизнь, защищая Бога и Испанию от международного масонского заговора. Но дань памяти — это еще не главное. Основное — это сплочение всех испанских патриотов для защиты католической веры. Мы должны выступить единым фронтом во имя того, чтобы Испания обрела саму себя, чтобы она была верна великим заветам Франко и своему Божественному предназначению. Мы все хотим только этого! Франкизм жив в 2000 году, и будет жив в 3000-ном. Сегодня наше правительство — антинациональное и антихристианское, но великие идеалы Франко остаются в силе, и им по-прежнему преданы миллионы испанцев.

Блас Пиньяр (последнее выступление на площади Ориенте)

До своей кончины Блас Пиньяр занимался делами издательства Fuerza Nueva и возглавляемого им Центра социальных, политических и экономических исследований.

Смерть 
Скончался Блас Пиньяр в своём мадридском доме в возрасте 95 лет. Похоронен на родине в Толедо, в семейном склепе Дуке вместе с родителями жены.

Погребение проходило по католическому обряду, в условиях «строжайшего уединения», участвовали лишь родные и ближайшие друзья. В то же время на церемонию прибыли многочисленные гости — соратники, единомышленники, политические сторонники.

Семья 
Блас Пиньяр был женат, имел 8 детей (три сына и пять дочерей), 44 внука, 87 правнуков. Жена Кармен Гутьеррес Дуке была его единомышленницей и активной соратницей. Скончалась в 2018 в возрасте 97 лет.

Старший сын Блас Пиньяр Гутьеррес — генерал испанской армии. Полный единомышленник и соратник отца, он основал Фонд Бласа Пиньяра. Подвергался дисциплинарному аресту за негативные высказывания в адрес командования, мотивированные политическими взглядами.

Мария дель Валье Пиньяр Гутьеррес и Мария Фернанда Пиньяр Гутьеррес, дочери Бласа Пиньяра — активистки AES.

Образ в испанской истории 
Блас Пиньяр — автор ряд книг по испанской истории (особенно — гражданской войне 1936—1939), культуре, государственному строительству, написанных с ультраконсервативных и праворадикальных позиций. Он опубликовал также обширные мемуары.

В 1970 Блас Пиньяр был награждён Крестом почёта ордена святого Раймондо де Пенафорта. Обладал титулом гроссмейстера испанского рыцарского ордена Corpus Christi.

Блас Пиньяр являет собой в испанской политической истории символ бескомпромиссного франкизма и крайней степени правого радикализма. Такая идеология и политическая платформа маргинальны для современной Испании. Однако личность Бласа Пиньяра пользуется уважением — за твёрдость убеждений и целеустремлённость действий.

Интересные факты 
Во второй половине 1970-х усилиями советского пропагандистского аппарата Блас Пиньяр приобрёл известность в СССР. В материалах международных обозревателей именно он характеризовался как «главарь фашистской реакции в Испании», «оголтелый враг» и «новый каудильо».

В 1981 Блас Пиньяр был депутатом парламента. Таким образом, ультраправый путч Техеро 23 февраля формально оказался направлен и против него. При захвате гвардейцами-путчистами парламентского здания Пиньяру пришлось выполнять унизительные требования своих единомышленников.

В 2007 году 89-летний Блас Пиньяр столкнулся в больнице с 92-летним Сантьяго Каррильо, бывшим генеральным секретарём Коммунистической партии Испании. Наблюдатели ожидали физического столкновения. Однако Пиньяр и Каррильо проявили достаточное чувство юмора.

См. также 
 Резня Монтехурра
 Мариано Санчес Ковиса

Примечания

Источник 
 Г. Э. Ходжес, Франко. С. 161—163.

Политики Испании
Деятели антикоммунистических организаций
Журналисты Испании
Издатели Испании
Юристы Испании
Ультраправые
Депутаты конгресса Испании от провинции Мадрид
Депутаты франкистских кортесов
Похороненные в Толедо